Die Ländercodes der NATO sind in der STANAG 1059 „List of NATO-Country Codes“ festgeschrieben. Neben den Codes für real existierende Staaten wurden auch für die bei Übungen/Manövern gebräuchlichen Bezeichnungen fiktiver Staaten (z. B. „Rotland“) sowie auch für die strategischen NATO-Hauptquartiere Codes festgelegt. Diese beginnen jeweils mit X bzw. XX.

In der Regel werden im Bereich der Bundeswehr die 3-stelligen Codes verwendet.

Siehe auch 
 ISO-3166-1-Kodierliste

Einzelnachweise 

Landercodes
Liste (Ländercode)